37-й Международный кинофестиваль в Торонто прошёл с 6 сентября по 16 сентября 2012 года. Открывал фестиваль фильм «Петля времени», режиссёра Райана Джонсона. Главный приз фестиваля, People’s Choice Award, получила картина «Мой парень — псих» Дэвида О. Рассела.

Награды

Примечания 

Кинофестивали 2012 года
Кинофестиваль в Торонто
Сентябрь 2012 года
2012 год в Канаде